Slik har flere betydninger:

 Slik – små stykker sød spise.
 Slik (geologi) – i geologien er en fin lerart.
 Slik (band) – et skotsk popband fra 1970'erne.
 Slik (album) – ovennævnte popbands eneste studiealbum, fra 1976.
 Ivar Slik (født 1993) – en hollandsk cykelrytter.
 Rozanne Slik (født 1991) – en hollandsk cykelrytter.
 Slik Corporation – en japansk producent af kamerastativer.